Cerano d'Intelvi est une commune italienne de la province de Côme en Lombardie.

Administration

Hameaux 
Giuslino, Rifugio Prabello, Veglio

Communes limitrophes 
Casasco d'Intelvi, Castiglione d'Intelvi, Dizzasco, San Fedele Intelvi, Schignano

Notes et références 

Commune dans la province de Côme